

Forme Guy

Prénom 
Guy est un prénom masculin d'origine germanique, dont la forme initiale est Wido. Il est porté par plusieurs Bienheureux et saints chrétiens.

Patronyme 

 Alice Guy, cinéaste française ;
 
  ;
 Antoine Louis Joseph Guy (1790-1861), homme politique français ;
  (1936-2002), chanteur américain (The Coasters) ;
 Buddy Guy (1936-), musicien américain de blues et de musique rock ;
 Fabrice Guy, champion olympique français de combiné nordique ;
 François Guy, musicien québécois, du groupe Les Sinners (alias La Révolution française) ;
 François-Frédéric Guy, pianiste français ;
 Guillaume Guy (1857-1917), artiste lyrique et dramatique français ;
 Henry Guy, homme politique français ;
 Marie-Antoinette Guy-Stéphan (1818-1873), danseuse française ;
 Maxime Guy (1848-1902), chansonnier français ;
 Michel Guy (1750-1811), général de brigade français ;
 Michel Guy (1927-1990), homme politique français ;
 Pascal Guy, écrivain français ;
 Richard Guy (1916-2020), mathématicien britannique ;
 Rosa Guy (1922-2012), écrivaine américaine ;
 Thomas Guy (1644-1724), fondateur du Guy's Hospital de Londres ;
 Thomas Guy (2001-), acteur français ;
 Timothy Guy (1989-), coureur cycliste australien ;
 Wilfrid Guy-Licari, diplomate et un ambassadeur canadien.

Religion 
 Guy, saint Vite ou saint Vith, jeune martyr et saint auxiliateur du début du .
 Guido de Bonadie, cardinal français nommé en 1105
 Guy, cardinal français nommé en 1145
 Guy ou Guido, cardinal anglais  de l'Église catholique nommé en 1237
 Guy, évêque français nommé en 1240
 Guy, évêque français nommé en 1283

Toponyme et odonyme 

 Saint-Guy, une commune du Québec
 Guy-Concordia, une station de métro de Montréal
 Guy, un hameau (hamlet) de Smoky River N 130, situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 rue Guy, une rue située à Montréal au Québec (Canada) ;
 Guy est une ville située dans l’État américain de l'Arkansas.

Titre 

 Guy, film d'Alex Lutz réalisé en 2018.

Divers 
 Guy, un groupe de R&B américain, créateur du style nommé New-Jack Swing
 Guy, un personnage des séries Final Fight et Street Fighter Alpha éditées par Capcom

Voir aussi 
 
 Guy Motors, une compagnie automobile britannique
 Distillerie Pierre Guy de Pontarlier, la dernière distillerie d'absinthe de Pontarlier (25300) (Pontarlier (apéritif))

Forme GUY

Code 
GUY est un code qui peut signifier :
 Guyana
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 , en Ohlahoma, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

Sigle 
GUY est un sigle qui peut signifier :
 GUY (où GUY signifie Girl Under You), une chanson du quatrième album de Lady Gaga, Artpop.

Code IATA des aéroports
Code
Patronyme anglais
Patronyme français